Ираида — женское имя.

Известные носители:

 Ираида Александрийская (ум. ок. 308 года) — раннехристианская мученица, дева. 
 Ираида (Куракина) — игуменья Оршанского Успенского монастыря, а затем Смоленского Вознесенского девичьего монастыря.
 Ираида (Павлуцкая) (ум. 1782) — игуменья Иркутского Знаменского монастыря.

См. также 
 Ирида (значения)

Примечания